Суперкубок Японії з футболу 2011  — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2011 року між чемпіоном Японії клубом Наґоя Ґрампус та володарем кубка Імператора Японії клубом Касіма Антлерс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Японія
Лютий 2011
2011 в Японії
Спортивні змагання у Йокогамі